Melloina är ett släkte av spindlar. Melloina ingår i familjen Paratropididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Melloina